Большой Толкай — река в России, протекает по территории Оренбургской и Самарской областей. Устье реки находится в 14 километрах от устья Малого Кинеля по правому берегу. Длина реки составляет 55 километров, площадь водосборного бассейна — 328 км².

В 18 километрах от устья (окрестности села Малый Толкай) по правому берегу впадает река Малый Толкай.

Этимология 
По одной из версий название Толкай произошло от монгольского слова, означавшего голова, вершина, холм. Им могла называться местность, по которой протекала река, а позднее и сама река.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Кинель от истока и до устья, без реки Кутулук от истока до Кутулукского гидроузла. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010000812112100008425.

Примечания 

Притоки Малого Кинеля
Реки Бугурусланского района
Реки Кинель-Черкасского района
Реки Похвистневского района